Сенник може да се отнася до:
 Сенник (съцветие)
 Сенник (село)